Bieg łączony mężczyzn na dystansie 10 km stylem klasycznym + 15 km stylem dowolnym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer został rozegrany w dniach 17-19 lutego. Wzięło w nim udział 76 zawodników z 31 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Bjørn Dæhlie. 

Bieg łączony na ZIO 1994 składał się z dwóch części. Rozegrany 17 lutego bieg na 10 km stylem klasycznym był osobną konkurencją medalową, jak i pierwszą częścią biegu łączonego. Druga część, bieg na 15 km stylem dowolnym, odbyła się 19 lutego, a zawodnicy startowali według kolejności i z odstępami czasowymi uzyskanymi w biegu na 10 km. Czasy obu biegów sumowano i na tej podstawie przyznawano medale w biegu łączonym.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994